Miejscowości w USA:
 Altoona – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Altoona – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Altoona – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Altoona – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Altoona – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Altoona – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Wahkiakum
 Altoona – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Altoona (ang. Altoona Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle